Teufelsgraben (teils auch Teufelgraben) heißen folgende geographische Objekte:

Orte, Gemeindeteile:
 Teufelsgraben (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Oberfranken, Bayern
 Teufelsgraben (Ort, Holzkirchen), Ortsteil des Marktes Holzkirchen, Landkreis Miesbach, Bayern
 Teufelsgraben (Gemeinde Kronstorf), Ortschaft von Kronstorf, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Gewässer:
 Teufelsgraben (Bitterbach), linker Oberlauf des Bitterbachs bei Vogelhof, Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land
 Teufelsgraben (Escherbach), Oberlauf durch die Teufelsbadstube des Escherbachs (zum Nonnenbach, zur Gründlach) im Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Teufelsgraben, rechter Zulauf des Forellengrabens bei Trebgast, Landkreis Kulmbach, Bayern, der in die Trebgast entwässert
 Teufelsgraben (Kersbach), linker Zufluss des Kersbachs bei Kersbach, Gemeinde Neunkirchen am Sand, Landkreis Nürnberger Land, Bayern, der in die Schnaittach entwässert, mit Geotop Lias-Aufschluss im Teufelsgraben südlich von Ödhof 
 Teufelsgraben, Oberlauf des Kettenbachs bei Laubendorf, Stadt Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern, der in die Zenn entwässert
 Teufelsgraben (Mühlbach) – zwei Zuflüsse des  Mühlbachs (zur Schwabach) im Gebiet der Marktgemeinde Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern; flussabwärts:
 Teufelsgraben (Mühlbach, Herpersdorf), rechter Zufluss nach Herpersdorf
 Teufelsgraben (Mühlbach, Mausgesees), rechter Zufluss vor Mausgesees
 Teufelsgraben (Neuwarper See), südlicher Zufluss des Neuwarper Sees bei Rieth, Gemeinde Luckow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Teufelgraben oder Teufelgrabenbach oder eher Angerbach (Obertrumer See), zum Obertrumer See, Land Salzburg
 Teufelgraben (Ohm), rechter Zufluss der Ohm nach Anzefahr, Stadt Kirchhain, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Teufelsgraben (Rodach) – zwei Zuflüsse der Rodach (zum Main) im Landkreis Kronach, Bayern; flussabwärts:
 Teufelsgraben (Rodach, Kronach), linker Zufluss nach Rußmühle, Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern 
 Teufelsgraben (Rodach, Küps), linker Zufluss nach Oberlangenstadt, Markt Küps, Landkreis Kronach, Bayern 
 Teufelsgraben (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Rednitz) nach Rasch, Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Talungen im Speziellen:
 Teufelsgraben (Tal bei Holzkirchen), Trockental bei Bad Tölz, Holzkirchen und Grub bei Valley, Bayern
 Teufelsgraben (Seeham), Graben des Angerbachs (Teufelgrabenbaches) in der Gemeinde Seeham, Land Salzburg

Siehe auch:

 Teufelsklinge
 Teufelslochgraben